Темирский район

 Темирский район — район в Актюбинской области Казахстана. Образован в 1972 году.
 Темирский район — название Мугалжарского района Актюбинской области Казахстана в 1921—1922 и 1928—1967 годах.